Nicoll ist der Familienname folgender Personen:

 Allardyce Nicoll (1894–1976), englischer Literatur- und Theaterwissenschaftler
 Henry Nicoll (1812–1879), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James Craig Nicoll (1847–1918), US-amerikanischer Maler und Radierer
 Michael John Nicoll (1880–1925), britischer Ornithologe
 Norbert Nicoll (* 1981), belgischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler
 Roger A. Nicoll (* 1941), US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:

 Nicol
 Nicolle
 Nicholl